McAlpine ist der Familienname folgender Personen:

 Alistair McAlpine, Baron McAlpine of West Green (1942–2014), britischer Politiker und Life Peer
 Andrew McAlpine (* 1948), neuseeländischer Filmarchitekt und Bühnenbildner
 Chris McAlpine (* 1971), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Daniel McAlpine (1848–1932), britischer Botaniker
 Donald M. McAlpine (* 1934), australischer Kameramann
 Edwin McAlpine, Baron McAlpine of Moffat (1907–1990), britischer Unternehmer und Life Peer
 James Francis McAlpine (1922–2019), kanadischer Insektenkundler (Entomologe), Spezialist für Zweiflügler (Diptera)
 Jennie McAlpine (* 1984), britische Komikerin und Schauspielerin
 Joan McAlpine (* 1962), schottische Politikerin und Journalistin
 John McAlpine (* 1947), neuseeländischer Pianist
 Kenneth McAlpine (* 1920), britischer Autorennfahrer
 Stephen McAlpine (* 1949), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 MacAlpine
 McAlpin
 Alpine